Alvar Palmgren – botanico finlandese
 Karl Palmgren – ufficiale di marina tedesco
 Roger Palmgren – allenatore di calcio e dirigente sportivo svedese 
 Selim Palmgren – compositore finlandese